Merz puede referirse a:
 Merz, obra de arte de Kurt Schwitters.

Merz es un apellido alemán y puede referirse a:
 Friedrich Merz (n. 1955), político alemán perteneciente a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania. 
 Hans-Rudolf Merz (n. 1942), político suizo, Presidente del país (2009).
 Ivan Merz (1896-1928), beato, activista laico católico croata.
 Klaus Merz (n. 1945), escritor suizo.
 Mario Merz (1925–2003), artista italiano relacionado con el arte povera.
 Max Merz (1758 – 1807 ), estudiante de la Universidad de Ingolstadt.

También puede referirse a:
 Merz Pharma, industria internacional para la producción de fármacos.